Моисе́й Влади́мирович Ву́льф (; ) 5 октября 1878, Одесса, Российская империя — 1 ноября 1971, Тель-Авив, Государство Израиль) — российский психиатр, психоаналитик, педагог, один из лидеров психоанализа в России и Израиле. Переводчик трудов Зигмунда Фрейда на русский язык (позднее и на иврит), и публикации книг по психоанализу в серии «Психологическая и психоаналитическая библиотека» и др. Доктор медицины.

Первым стал заниматься детским психоанализом и психоаналитической педагогикой. Некоторые из его трудов по психологии детства стали классикой для подготовки педагогов и учителей, проводил семинар по «медицинскому психоанализу» и амбулаторный приём пациентов. Пытался отстаивать право на существование психоанализа и специализированных психоаналитических обществ. Внёс существенный вклад в создании полноценной русскоязычной психоаналитической терминологии.

Полемизировал с Вильгельмом Райхом, выступал против попыток соединить психоанализ с марксизмом.

Профессиональная деятельность 

Родился 5 октября 1878 года в Одессе в семье немецкого торговца.

После окончания Новороссийского Императорского университета изучал в 1900—1905 К. Менделя, Ю. Джолли годах психиатрию в Берлинском университете.

В 1905 году под научным руководством Теодора Цигена защитил докторскую диссертацию по медицине.

В 1907 году перешёл на работу в Психиатрический санаторий К. Менделя Берлина-Ланквица ассистентом у , который познакомил Вульфа с психоаналитическими идеями Фрейда, который посчитал важным продвижением в понимании разницы между нормальным и патологическим состояниями человеческой психики.

В 1908 году Вульф прошёл психоанализ у Карла Абрахама, который впоследствии познакомил его с Зигмундом Фрейдом.

В 1911 году Вульф стал членом Венского психоаналитического общества.

В 1914 году с началом Первой мировой войны М. В. Вульф переехал из Одессы в Москву, где вплоть до 1927 года активно занимался психиатрией в одной из частных клиник и преподаванием, развивал психоаналитические идеи. В 1920 году работал психиатром в военном госпитале. С 1922 года занимался научной деятельностью в Московском государственном психоневрологическом институте в качестве научного сотрудника 1-го разряда, был членом психоаналитического кружка И. Д. Ермакова по изучению вопросов психологии художественного творчества психоаналитическим методом, осуществил психоаналитическое исследование творчества актёров. Читал курсы лекций «Введение в психоанализ» (для медиков) и «Диагностика», вел семинар по «медицинскому психоанализу» и амбулаторный приём пациентов.

В начале 1921 года создал детские дома с психоаналитическим уклоном, которые в 1923 году были преобразованы в поликлиники.

В 1922 году стал одним из основателей Русского психоаналитического общества, а в период с 1924 по 1927 годы был его президентом.

С 1922 года работал во второй медицинской клинике при Московском университете.

В 1924 году участвовал в основании Российского института психоанализа.

В 1926 году в «Открытом письме профессору В. М. Гаккебушу» на его статью «К критике современного применения психоаналитического метода лечения» (1925) выступил в защиту психоанализа и деятельности Международной психоаналитической ассоциации. В том же году вышла его брошюра «Фантазии и реальность в психике ребёнка».

В 1927 году эмигрировал в Берлин, где до 1930 года работал в психиатрическом санатории «Тегельзее» Эрнста Зиммеля. В 1930 году опубликовал статью «Положение психоанализа в Советском Союзе», где обратил внимание на усиленное противодействие развитию психоанализа со стороны властей.

В 1933 году переехал в Палестину (Израиль) вместе с Максом Эйтингоном и другими членами Венского психоаналитического общества, где в 1934 организовал Палестинское психоаналитическое общество.

В период с 1943 по 1953 годы активно содействовал организации Иерусалимского психоаналитического института, в 1947—1954 годах, после смерти Эйтингона, в был президентом Израильского психоаналитического общества и оставался его почётным председателем до конца жизни.

Писал на русском, немецком, английском и иврите.

Сочинения 
 на русском языке
 Вульф М. В. Идея смерти у Всеволода Гаршина. // Психоаналитический вестник. — 2002. — № 10. — С. 161—187.
 Вульф М. В. Критический обзор психотерапевтической литературы за 1909 г. // Психотерапия. — 1911. — № 4-5. — С. 203—214.
 Вульф М. В. Открытое письмо проф. В. М. Гаккебушу. // Современная психоневрология. — 1926. — № 3. — С. 355—359.
 Вульф М. В. Психология детских капризов. — Одесса, 1929. — 46 с.
 Вульф М. В. Фантазия и реальность в психике ребёнка. — Одесса, 1926. — 48 с.
 Вульф М. В. К психоанализу кокетства. // Современная психоневрология. — 1925. — № 3-4. — С. 33-43.
 Вульф М. В. Критический обзор немецкой психотерапевтической литературы за 1909 г. // Психотерапия. — 1911. — № 1. — С. 22—31.
 Вульф М. В. О психоаналитическом методе лечения (Теория Фрейда). // Терапевтическое обозрение. — 1909. — № 7. — С. 159—168.
 Вульф М. В. Памяти доктора К. Абрагама. // Современная психоневрология. — 1926. — Т. 2. — № 2. — С. 218—222.
 на других языках
 Wulff M. Beiträge zur infantilen Sexualität, 1912 (Заметки о детской сексуальности)
 Wulff M. Über einen interessanten oralen Symptomenkomplex und seine Beziehung zur Sucht, 1932.
 Wulff M. The Child’s Moral Development, 1941
 Wulff M. Fetishism and Object Choice in Early Childhood, 1946
 Wulff M. On Castration Anxiety, 1955

Примечания

Литература 

 
 Jaffe, Ruth. Moshe Woolf: Pioneering in Russia and Israel. // Franz Alexander, Samuel Eisenstein, and Martin Grotjahn (Eds.), Psychoanalytic pioneers. — New York: Basic Books, 1966.
 Kloocke, Ruth. Mosche Wulff, 1878—1871. // Luzifer-Amor, 1995. — № 8 (16). — 87-101.
 Miller, Martin. Freud and the Bolsheviks: Psychoanalysis in imperial Russia and the Soviet Union. — New Haven, CT: Yale University Press, 1998
 Woolf, Moshe. The child’s moral development. In K. R. Eissler (Ed.), Searchlights on delinquency. — London: Imago, 1941. — pp. 263—272.
 On castration anxiety. // International Journal of Psycho-Analysis. — 1955. — № 36. — P. 95-104.
 Wulff, Mosche. Beitrage zur infantilen Sexualitat. // Zentralblatt für Psychoanalyse. — 1912. — № 2. — P. 6-17.
 Über einen interessanten oralen Symptomenkomplex und seine Beziehung zur Sucht. // Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. — 1932. — № 18. — P. 283—302.
 Fetishism and object choice in early childhood. // Psychoanalytic Quarterly. — 1946. — № 15. — P. 450—471.

Персоналии по алфавиту
Психоаналитики России
Психоаналитики Израиля
Психиатры
Русское психоаналитическое общество
Родившиеся в 1878 году
Умершие в 1971 году
Родившиеся 10 мая
Умершие 1 ноября
Родившиеся в Одессе
Умершие в Тель-Авиве